Landsstyret Kim Kielsen II var Grønlands Landsstyre fra den 15. maj 2018 efter valget til Landstinget den 24. april 2018. Den 15. maj præsenterede Siumuts leder Kim Kielsen det nye landsstyre, baseret på en smal koalition mellem partierne Siumut, Partii Naleraq, Atassut og Nunatta Qitornai, som tilsammen sad på 16 af 31 mandater.

Landsstyremedlemmer

Kilder 

Grønlands regeringer
Begivenheder i 2018